

Населені пункти та їхні частини
 Томашув — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Томашув — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Томашув — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Томашув — село в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Томашув — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Томашув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Томашув — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Томашув — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Томашув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Томашув — частина села Кльватка-Крулевська в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки